Премія MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий поп-виконавець» присуджується з 1998 року. One Direction на сьогодні є рекордсменами у цій номінації — вони її здобули тричі.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Статистика

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1998
Попмузика